Neustraße steht für:
 Neustraße (Ennepetal), siehe Liste der Baudenkmäler in Ennepetal
 Neustraße (Herzogenrath) in Herzogenrath und Kerkrade
 Neustraße (Trier), Einkaufsstraße in Trier
 Neustraße (Wittlich), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wittlich (Denkmalzone Neustraße)

Siehe auch:

 Neue Straße